Die Müller-Die lila Logistik Rad-Bundesliga wurde 2014 als Rennserie vom Bund Deutscher Radfahrer ausgetragen.

Die Bundesliga umfasst vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer, Juniorinnen und Junioren. Zudem gibt es Teamwertungen. Die Klassen bestritten jeweils bis zu neun verschiedene Rennen bundesweit.

Das Finale der Männer fand in diesem Jahr als Einzelzeitfahren auf dem Gelände des im Bau befindlichen Flughafens Berlin-Brandenburg statt.

Frauen

Männer

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 

Radsportveranstaltung 2014
2014
Sportsaison 2014